Lud lan syfta på:

 Lud – i keltisk mytologi kung av Britannien, se Lludd
 Lud (bibeln) – en son till Sem